Володаровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Володаровка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Володаровка — деревня в Воловском районе Липецкой области.

Украина 
 Володаровка — до 2016 года название посёлка Малая Ивановка в Богодуховском районе Харьковской области.

См. также 
 Володарка
 Володарск
 Володарская
 Володарский
 Володарского
 Володарское